

Acronimi 
 Les Humphries Singers – gruppo musicale tedesco
 Luyten Half-Second – uno dei cataloghi Luyten
 Linia Hutnicza Szerokotorowa – linea ferroviaria polacca a scartamento largo per trasporti industriali

Matematica 
 Left Hand Side - il membro di sinistra di un'equazione matematica

Codici 
 LHS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Las Heras (Argentina)
 lhs – codice ISO 639-3 della lingua mlahsö